А, б, в са първите 3 букви от българската азбука.

Съчетанието може да се отнася за:
 кирилицата – наричана и „абеве“-то
 „А. Б. В.“ – български ежедневник (1924 – 1925)
 „АБВ“ – български културен седмичник (1978 – 1994)
 АБВ Поща – българска уеб-базирана електронна поща
 АБВ (съкр. от Алтернатива за българско възраждане) – гражданско движение в България (2010), по-късно партия (от 2014)

Вижте също 
 азбука – думата е образувана от наименованията на първите 2 букви (Аз и Буки) на кирилицата